Привидение (фильм, 1946) — фильм режиссёра Кристиан-Жака. 
 Привидение (фильм, 1990) — мистическая мелодрама режиссёра Джерри Цукера. См. также 
 «Особняк с привидениями» — американская фэнтезийная комедия 2003 года.
 «Дом с привидениями» — название ряда фильмов.